Drosophila seguyi är en tvåvingeart som beskrevs av John Smart 1945.

Taxonomi och släktskap 
D. seguyi ingår i släktet Drosophila och familjen daggflugor. Arten har tidigare räknats till artkomplexet bakoue men sedan detta uppdelats placeras den i artkomplexet seguyi.

Kladogram över D. seguyi och närbesläktade arter

Utbredning 
Artens utbredningsområde täcker stora delar av Afrika.

Källor

Externa länkar 

Daggflugor
s
Insekter i etiopiska regionen